

Жалин — село, Рівненський район, Рівненська область

Жалин — село, Мактааральський район, Туркестанська область